Le terme de tour Duguesclin peut faire référence :
 au donjon du Château de Grand-Fougeray, seule tour subsistante de l'édifice ;
 à une ancienne tour du château de Montléon à Chauvigny.